Рябинки — название населённых пунктов в России:
 Рябинки — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Рябинки — посёлок в Калуга Калужской области.
 Рябинки — деревня в Рыбинском районе Красноярского края.
 Рябинки — село в Елецком районе Липецкой области.
 Рябинки — деревня в Можайском районе Московской области.
 Рябинки — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Рябинки — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Рябинки — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Рябинки — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Рябинки — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Рябинки — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Рябинки — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Рябинки — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Рябинки — деревня в Первомайском районе Ярославской области.